Das italienische Verfassungsgericht besteht aus 15 Richtern. Die Amtszeit
beträgt neun Jahre. Es ist keine weitere Amtszeit möglich. Bis 1967 betrug die Amtszeit der Verfassungsrichter zwölf Jahre.

Einzelnachweise 

Italienisches Verfassungsgericht
!